Железное — может означать:

 Железное — прилагательное, образованное от слова «железо».
 Железное — пошлина в Древнерусском государстве.

Населённые пункты 
 Железное — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Железное — деревня в Удомельском районе Тверской области России.
 Железное сельское поселение — муниципальное образование в составе Усть-Лабинского района Краснодарского края России.
 Железное — город в Торецкой общине Донецкой области Украины.

Озеро 
 Железное — озеро в Карелии.

См. также 
 Железная
 Железный
 Железные
 Железное дерево
 Железное небо — художественный фильм финского режиссёра Тимо Вуоренсолы.
 Железное пламя — израильская ракета класса «поверхность-поверхность».